There Goes My Baby (canção) - do cantor estadunidense Usher
There Goes My Baby (filme) - de 1994

Veja também 
There Goes My Girl - filme de 1937

Desambiguação